Spirgatis ist der Familienname von zwei Königsbergern:
 Hermann Spirgatis (1822–1899), pharmazeutischer Chemiker an der Albertus-Universität
 Max Spirgatis (1851–1902), Buchhändler in Straßburg und Leipzig